Симоне Петилли (; род. , Беллано, провинция Лекко, области Ломбардия, Италия) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду .

Карьера

Достижения 

2010
 5-й на Trofeo Città Di Ivrea
2011
 2-й на Trofeo San Rocco
 3-й на Tre Ciclistica Internazionale Bresciana — ГК
2012
 5-й на Trofeo Franco Balestra
2013
 1-й  на Giro della Valle d'Aosta — ГрК
 4-й на Trofeo Internazionale Bastianelli
 6-й на Trofeo PIVA
 6-й на Gran Premio Palio del Recioto
 9-й на Джиро дель Бельведер
2014
 1-й  на Международная неделя Коппи и Бартали — МК
2015
 1-й  на Ronde de l'Isard — ГК
 1-й на этапе 1
 1-й  на Международная неделя Коппи и Бартали — МК
 2-й на Trofeo Edil C
 3-й на Giro della Valle d'Aosta — ГК
 3-й на GP Laguna 
 3-й на Giro del Medio Brenta
 5-й на Туре де л'Авенир — ГК
 5-й на Piccolo Giro di Lombardia
 7-й на Джиро дель Аппеннино
 7-й на Trofeo PIVA
 9-й на Trofeo Laigueglia
 10-й на Gran Premio della Costa Etruschi
2016
 7-й на Джиро дель Аппеннино
 10-й на GP Industria & Artigianato di Larciano
2017
 10-й на Gran Premio della Costa Etruschi

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Италии
Велогонщики по алфавиту